Larry Paul is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door acteur Robert Downey Jr. in het vierde seizoen van de serie. Hij maakte ook nog een gastoptreden in het vijfde seizoen.

Personagebeschrijving
Larry verschijnt in de eerste aflevering van het vierde seizoen. Ally gaat naar het kantoor van haar vroegere therapeute Tracey. Als ze daar Larry aantreft is ze verbaasd dat Tracey de stad verlaten heeft zonder ook maar iets te zeggen. Larry zegt dat Ally's dossier het enige is dat Tracey heeft laten liggen. Ally vertelt haar problemen nu tegen Larry. Ze vindt dat Brian niet de juiste man voor haar is en Larry luistert naar haar. Later begint ze met een vader en zoon te daten en vertelt dit ook aan Larry. Dan komt ze erachter dat Larry helemaal geen therapeut is die Tracey vervangt, maar een advocaat. Tijdens het etentje waarbij Ally erachter komt dat ze met vader en zoon tegelijkertijd afspreekt is ze zo in shock dat ze een oude kennis vernedert in het bijzijn van haar vriendinnen. De kennis klaagt haar aan en Ally neemt Larry als advocaat. Hij speelt het slim en de kennis laat de aanklacht vallen. Larry spreekt nu met Nelle Porter af, wat zeer tegen de zin is van Ally. Zij dumpt vader en zoon en zet haar zinnen nu op Larry.

De relatie met Larry gaat goed, al heeft hij wel een verleden. Hij is getrouwd geweest en heeft ook een zoontje met een ex-vriendin. Zijn ex Jamie uit Detroit komt op bezoek en Ally voelt zich door haar bedreigd. Kort daarna duikt ook zijn zoontje op in Boston. Hij wil dat zijn ouders terug bij elkaar komen. Larry gaat naar Detroit om een band te creëren met zijn zoon, maar komt later ook weer terug. Ally is dolverliefd op Larry en hij wil haar ten huwelijk vragen door een ring in het dessert te laten verstoppen als ze gaan eten. Het dessert wordt verwisseld met een tafel waarbij de man net de relatie wou beëindigen. Larry ziet dit als een teken dat hij niet voorbestemd is voor Ally. Zij vreest zelfs dat Larry haar wil dumpen omdat hij aan het einde van de avond slechtgezind was. Larry belt zijn ex-vrouw Helena op om raad te vragen. Ze gaan in een ijssalon een ijsje eten. Hij had hiervoor een lunch afgezegd met Ally. Zij besluit om met John Cage in het ijssalon te gaan eten. Helena deed net slagroom op het gezicht van Larry en dan komt Ally binnen. Ze kiept het ijsje van Larry en Helena over zijn hoofd en spuit slagroom over hem. Daarna beëindigt ze de relatie.

Kort daarna heeft Ally een zaak waarin Larry haar tegenstander is. Als de lift open gaat in het gerechtsgebouw kijkt ze vol spanning, maar Larry komt niet uit de lift. Plots staat zijn assistente Coretta voor haar. Ze zegt dat zij de zaak overgenomen heeft en dat Larry naar Detroit verhuisd is om dicht bij zijn zoon te zijn.

In het vijfde seizoen duikt hij nog in één aflevering kort op tijdens een hallucinatie van Ally.

Paul, Larry